Pica může znamenat:

 Pica (rod) – rod ptáků (straka)
 Pica (Anglie) – město v Anglii
 Pica (Chile) – město v Chile

 onemocnění pika, či též pica

Podobné názvy 
 Pika

Externí odkazy